Rurik steht für:

 eine veraltete Schreibweise des warägischen Fürsten Rjurik (9. Jahrhundert)
 Rúrik Gíslason (* 1988), isländischer Fußballspieler

mehrere Schiffe der Kaiserlich-Russischen Marine:
 eine Brigg von 180 Tonnen, siehe Rurik-Expedition#Das Schiff
 eine dampfgetriebene Rad-Fregatte, siehe Rurik (Schiff, 1851)
 ein Panzerkreuzer, siehe Rurik (Schiff, 1892)
 ein Panzerkreuzer, siehe Rurik (Schiff, 1906)